Алтай может означать: 

 Алта́й (согласно Словарю русского языка XI—XVII вв. «Ал» — главный, «тай» — вершина или высота, ещё одно значение от  — золото) — географический регион в Южной Сибири и Центральной Азии.
 Алтайцы — тюркский народ, проживающий в основном в Республике Алтай, Российская Федерация.

Топонимы 
 Алтайские горы — горная система в Центральной Азии.
 Гобийский Алтай — горная система на юге Монголии, юго-восточное продолжение Монгольского Алтая.
 Монгольский Алтай — центральная и восточная часть Алтайских гор, расположенная на границе между Монголией и Китаем.
 Южный Алтай — хребет, отделяющий Казахстан и Россию от Китая.

Казахстан 
 Алтай (до 2018 г. — Зыряновск) — город, административный центр Алтайского района Восточно-Казахстанской области.
 Алтай — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, Акбулакский сельский округ, упразднено в 2019 г.
 Алтай — село в Курчумском районе Восточно-Казахстанской области, Маралдинский сельский округ, упразднено в 2007 г.
 Рудный Алтай — неофициальное название части бывшего Алтайского горного округа в Восточно-Казахстанской области, где большую роль в экономике играет горнорудная промышленность.
 Алтай — разъезд в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана.

Китай 
 Округ Алтай — окружная единица в составе Синьцзян-Уйгурского автономного района, входящая в состав Или-Казахского АО.
 Алтай — городской уезд, административный центр округа Алтай.

Монголия 
 Алтай — город, административный центр аймака Говь-Алтай.
 Алтай — сомон того же аймака Говь-Алтай, но в другом конце аймака.
 Алтай — сомон в аймаке Баян-Улгий.
 Алтай — сомон в аймаке Ховд.

Россия 
 Республика Алтай и Алтайский край — субъекты Российской Федерации.
 Алтай — посёлок в Калманском районе Алтайского края.
 Алтай — деревня в Лениногорском районе Татарстана.
 Алтай — село в Алтайском районе Хакасии.
 Алтай — село в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа.

Персоналии 
 Алтай (поэт) (настоящее имя — Баис Кариев; 1903—1977) — узбекский поэт.
 Алтай, Халифа (1931—2000) — казахский писатель и антрополог, тюрколог, теолог, писатель и переводчик.
 Алтай, Энгин (род. 1963) — турецкий политик.
 Мамедов, Алтай Юсиф оглы (1930—2003) — азербайджанский прозаик, публицист и драматург.

Предприятия 
 «Алтай», ФГУП ФНПЦ — государственное предприятие оборонной промышленности, расположенное в г. Бийск Алтайского края.
 «Алтай» — телерадиокомпания в Алтайском крае.
 «Алтай» — кондитерская фабрика в Алтайском крае (принадлежит компании «Савинов»).
 «Алтай» — издательско-полиграфическое предприятие в Барнауле.

Проекты 
 «Алтай» — прежнее название проекта газопровода из Западной Сибири в Китай.
 «Алтай» — проект транспортного коридора через западный участок российско-китайской границы, включающий в себя проект газопровода «Алтай».
 MİTÜP Altay — разрабатываемый в Турции основной боевой танк.

Техника и технология 
 МТ-ЛБВ-НС «Алтай» — многоцелевой транспортёр-тягач.
 «Алтай» — подвижная транкинговая радиотелефонная система связи.
 «Алтай-3,5», «Алтай-145» — спортивные пеленгаторные радиоприемники для «охоты на лис».
 «Altay» — турецкий танк.
 «Алтай» — буксирное судно Северного флота РФ.

Спорт 
 «Алтай» — волейбольный клуб, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.
 
 «Алтай» — хоккейный клуб, г. Барнаул, Россия, с 2019 года называется «Динамо-Алтай».
 «Алтай» — хоккейный клуб, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.
 «Алтай-Торпедо» — хоккейный клуб, г. Усть-Каменогорск, Казахстан.
 «Алтай-Барнаул» — клуб по хоккею на траве, г. Барнаул, Россия.
 «АлтайБаскет» — баскетбольный клуб, г. Барнаул, Россия.

Прочее 
 «Алтай» — литературно-художественный журнал, издающийся в Барнауле.
 «Республика Алтай. Краткая энциклопедия» — универсальное научно-популярное издание об истории Республики Алтай.
 (2232) Алтай — малая планета.
 «Алтай» — фирменный пассажирский поезд «Барнаул-Москва».
 «Алтай» — песня Михаила Евдокимова 2001 года.
 Алтай — аэропорт, обслуживающий Алтай, КНР.
 Алтай — уступ на поверхности Луны.

См. также 
 
 Алтайский
 
 Алтайский горный округ
 Говь-Алтай
 
 Предалтайская равнина
 Алтай-карпыки
 Алтай-кокс
 Алтай-Таван-Богд